А-ліга 2006 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона всьоме здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Судува взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Литви 2006.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|15/19 листопада 2006

|}
Клуб «Шилуте» програв у плей-оф, але залишився у А-лізі через відсторонення клубу «Алітус», який мав підвищуватись до А-ліги.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 
 А ліга на rsssf 

2006
Литва
2006 у Литві